Arnisee est un lac dans le canton d'Uri, en Suisse. Le réservoir, à   peut être atteint par télécabine depuis Amsteg et .

Voir aussi 

 la liste des lacs de Suisse par canton

Notes et références 

Lac du canton d'Uri